Geisha  — род полужесткокрылых насекомых из семейства Flatidae (надсемейство Fulgoroidea). В мировой фауне 4 вида. Встречаются в Юго-Восточной и Восточной Азии.

Распространение 
Палеарктика и Ориентальная область: Вьетнам, Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Описание 
Мелкие цикадовые насекомые светло-зелёного цвета (надкрылья с розоватыми краями, длина около 1 см). Известно 4 вида. Род включают в трибу Phyllyphantini и номинативное подсемейство Flatinae. Питаются соками растений, встречаются на разных видах, в том числе, на цитрусовых. Передний край головы округлый. На задних голенях две метатибиальные латеральные шпоры. Род был впервые выделен в 1900 году английским энтомологом Джорджем Уиллисом Киркалди (George Willis Kirkaldy, 1873—1910).
  — Китай
  — Вьетнам, Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония
 =
 =
 =. Долгое время этот таксон считался самостоятельным видом, но в 1986 году американский энтомолог Джон Медлер (Bishop Museum, Гонолулу, Гавайские острова, США), проверяя типовые экземпляры в музее Дрездена, доказал, что это синоним типового вида 
  — Китай
  — Китай

Примечания

Литература 
  
 Fennah R. G. 1956. Fulgoroidea from southern China. — Proceedings of the California Academy of Sciences (Fourth Series) Vol. XXVIII, No. 13, 441-527, figs. 1-26 February 21, 1956 
 Medler, J. T. 1989: New Guinea Flatidae (Homoptera): Species collected on economic and other plants, with descriptions of new species. Bishop Museum Bulletins in Entomology 2: 1-79.
 Medler, J. T. 1999: Flatidae (Homoptera: Fulgoroidea) of Indonesia, exclusive of Irian Jaya. Zoologische Verhandelingen 324: 1-88.
 Medler, J. T. 2000: Flatidae of New Guinea and adjacent areas (Homoptera: Fulgoroidea). Bishop Museum Bulletins in Entomology 8: 1-117.

Ссылки 
 Geisha distinctissima (Walker, 1858)

Цикадовые
Роды полужесткокрылых